«Цзинмэй» (; ) — станция Тайбэйского метрополитена линии Синьдянь. Находится на территории района Вэньшань в Тайбэе. Станция была открыта 11 ноября 1999 года. Располагается между станциями «Ваньлун» и «Дапинлинь».

Техническая характеристика 
«Цзинмэй» — однопролётная станция. На станции есть три выхода в город. Все три выхода оснащены эскалаторами, один выход оснащён лифтом для пожилых людей и инвалидов.  24 января 2018 года на станции были установлены автоматические платформенные ворота.

Близлежащие достопримечательности 
Рядом со станциях находятся парк Сяньцзи и ночной рынок Цзинмэй.

См. также 
 Тайбэйский метрополитен
 Список станций Тайбэйского метрополитена

Ссылки 
 Информация о станциях на официальном сайте Тайбэйского метрополитена
 Информация для туристов на официальном сайте Тайбэйского метрополитена

Станции Тайбэйского метрополитена
Линия метрополитена Синьдянь
Станции метрополитена, построенные в 1999 году